Fictief figuur
 Xavier De Baere, typetje, gespeeld door de Belgische acteur Lucas Van den Eynde

Personen met de achternaam De Baere of Debaere
 Amedé De Baere, Belgisch syndicalist en politicus
 Gerard de Baere, 43e abt van abdij Ten Duinen in Brugge, van 1653-1666
 Hugo Debaere, Belgisch kunstenaar
 Karel De Baere, Belgisch wielrenner
 Paul De Baere, Belgisch redacteur
 Saskia Debaere, Belgisch actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam